Niblett ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Niblett (* 1983), australischer Bahnradsportler
 Scout Niblett (* 1973), englische Sängerin
 Vic Niblett (1924–2004), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 The Niblets, Rifffelsen im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis